USS Altamaha — кораблі ВМС США.

 USS Altamaha (CVE-6) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Battler (D18).
 USS Altamaha (CVE-18) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Боуг». На службі протягом 1943-1946 років. Розібраний на метал у 1962 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни